Чокнутый профессор — многозначный термин:

 Чокнутый профессор — художественный фильм, фантастическая комедия Джерри Льюиса, вышедший на экраны в 1963 году.
 Чокнутый профессор — фильм 1996 года режиссёра Тома Шедьяка; ремейк одноименного фильма 1963 года.
  — мультфильм 2008 года совместного производства США и Канады.